Santa Maria d'Oló kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Maria d'Oló (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Maria d'Oló (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar